Bairro de Fátima pode ser:

Bairro de Fátima (Rio de Janeiro)
Bairro de Fátima (São Luís)
Bairro de Fátima (Fortaleza)

Desambiguações de topônimos